Dautphe ist der Name folgender geographischer Objekte im hessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf:

 Dautphe (Dautphetal), Ortsteil der Gemeinde Dautphetal
 Dautphe (Fluss), Zufluss der Lahn in der Gemeinde Dautphetal